Meed ist der Familienname folgender Personen:

 Geoff Meed (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler, Autor, Regisseur und Kampfsportlehrer
 Vladka Meed (1921–2012), jüdische Widerstandskämpferin in Polen

MEED steht für:
 Medium-Energy Electron Diffraction, siehe Elektronenbeugung #MEED

Abkürzung